Nenad Živković (nacido el 10 de marzo de 1989) es un futbolista serbio que se desempeña como delantero.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Serbia
Futbolistas del FK BSK Borča
Futbolistas del Kagoshima United FC
Nacidos en Belgrado